Estreito (Oleiros), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Oleiros 
Estreito (Maranhão), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão